Albert Omta, Nederlands burgemeester
 Wiert Omta, Nederlands burgemeester